Stahl [štál] (něm. ocel) je vlastní jméno:

 Franklin Stahl (* 1929) – genetik, spoluautor Meselson-Stahlova experimentu
 Franz Stahl (* 1962) – americký kytarista
 Georg Stahl (1659–1734) – německý lékař a chemik
 Linda Stahlová (* 1985) – německá atletka, oštěpařka
 Rudolf Stahl (1903–1956) – český herec
 Rudolf Stahl ml. (1924–1989) – český kameraman
 Trisha Rae Stahl (* 1973) – americká herečka
 Wenzel Stahl (1865–1917) – českoněmecký politik